

Geografia

Francia 
 Bassens – comune nel dipartimento della Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Bassens – comune nel dipartimento della Gironda (Nuova Aquitania)

Svizzera 
 Petit-Bassens – nome francese di Kleinbösingen, comune nel distretto di See (Canton Friburgo)